Шпилька — заколка для волос, в частности, для создания причёсок из длинных волос (таких как пучок и др.).

Также может означать:
 Шпилька — крепёжная деталь.
 Шпилька — разновидность каблука.
 Шпилька компаса — деталь в котелке магнитного компаса, предназначенная для поддержания картушки.
 Шпилька — название телешоу.
 Шпилька — тип поворота в автоспорте.
 Шпилька — деталь парашютного ранца.
 Шпилька — характерный элемент вторичной структуры нуклеиновых кислот.
 Шпилька — едкая острота в чей-то персональный адрес.

См. также